Милсборо има више значења:
 Милсборо (Пенсилванија)
 Милсборо (Делавер)